Rodney Williams puede hacer referencia a:
Sir Rodney Errey Lawrence Williams, gobernador general de Antigua y Barbuda.
Rodney Williams, Jr. (1991), baloncestista estadounidense.